Карвальяйш:

 Карвальяйш — приход (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Карвальяйш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.